РДГ:
 Ручная дымовая граната
 Разведывательно-диверсионная группа